Головско́й — русская фамилия.

Известные носители 
 Головской, Василий Сергеевич (1895—1975) — советский военачальник, командир 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.
 Головской, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский футболист